A competição de luta livre até 125 kg masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 20 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
O ouro foi conquistado pelo turco Taha Akgül, que na final superou o adversário iraniano Komeil Ghasemi. As disputas pelo bronze foram ganhas por Ibrahim Saidau, da Bielorrússia, e por Geno Petriashvili, da Geórgia.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final 

Livre 125 kg masculino